Грибово — деревня в Медынском районе Калужской области России, расположена в 20 км от города Медынь, и в 4,5 км от деревни Гусево. Вблизи протекает река Русановка, приток Шани.

Этимология 
Название деревни происходит от некалендарного имени «Гриб»

История 
1770 год: Сельцо Грибово с пустошами принадлежит вдове прапорщка Николая Степановича Груздева — Сусанне Алексеевне. Сельцо находится в Боровском уезде Московской провинции Московской губернии.

1785 год: Сельцо Грибово по-прежнему принадлежит вдове-прапорщице Сусанне Алексеевной Груздевой. В сельце 10 дворов, 68 крестьян, 212 десятин и 1330 сажень земли. В сельце деревянный господский дом, земля иловатая, хлеб родится средственно (сносно), хорошие покосы, на пашне крестьяне[11].

1787 год: В Грибово  родился Груздев Петр Матвеевич, надворный советник, предводитель дворянства Медынского уезда(1823-1826), Калужский губернский предводитель дворянства.  В Отечественную войну 1812 года в составе ополчения был задействован в охране границ Калужской и Смоленской губерний.

1824 год: Пётр Матвеевич Груздев, строит в селе церковь Казанской Богоматери

1859 год: Грибово — владечельское село 2-го стана Медынского уезда, c разрушенной православной церковью Казанской Богоматери, при реках Русановка и Трубенка. Село стоит по правую сторону тракта Медынь-Гжатск. В селе 16 дворов и 140 жителей.

В середине XIX века колокольня церкви села Грибова использовалась как триангуляционный пункт № 283 с координатами . Координаты были найдены от Пулковского меридиана. Указанный пункт практически совпадает с современным положением колокольни

1860 год: Селом и тремя деревнями при нём владеет Дмитрий Петрович Груздев.

1866 год: Селом владеет Воцкой С. П.

1891 год: В «Списке населённых мест Калужской области» Грибово включено как село Топоринской волости 3-го стана Медынского уезда с церковью и сельской школой. В селе проживает 149 человек.

Литература 
 Церковная архитектура Калужской губернии первой трети XIX века и война 1812 года

Примечания 

Топоринская волость